Ну́тка:

 Нутка — народ, проживающий на острове Ванкувер.
 Нутка — язык народа нутка, относится к вакашской семье.
 Нутка — остров у Тихоокеанского побережья Канады (западнее острова Ванкувер).
Территория Нутка